Entomophthora är ett släkte av svampar. Entomophthora ingår i familjen Entomophthoraceae, ordningen Entomophthorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Oksvampar
Entomophthora